Rhynchothalestris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Lang 1948. Rhynchothalestris ingår i familjen Thalestridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Rhynchothalestris